

Patronyme 

 Henry Chalfant (1940-), photographe et réalisateur américain.
 Jefferson David Chalfant (1856-1931), peintre américain.
 Kathleen Chalfant (1945-), actrice américaine.

Toponyme

Chalfant, une census-designated place située dans le comté de Mono, en Californie.
 Chalfant, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie.